

Топонім 

Красногорськ () — назва кількох населених пунктів у Росії й Узбекистані:

 Красногорськ — місто в Московській області.
 Красногорськ (Сахалінська область)
 Красногорськ (Узбекистан)
 Красногорськ (міський округ)

Інше 
 «Красногорськ» — серія кінокамер.